Bonifacio I, papa della Chiesa cattolica dal 418 al 422
 Bonifacio I, marchese di Toscana dall'810/812 all'823
 Bonifacio I (della famiglia feudale degli Aleramici, circa 1150-1207), marchese di Monferrato e re di Tessalonica
Bonifacio I, vescovo di Asti tra il 1198 ed il 1206
Bonifacio I, vescovo di Savona tra il 1192 ed il 1199 
Bonifacio, conte di Savoia dal 1253 al 1263